Carlos Antonio Federico Meinrado Fidel de Hohenzollern-Sigmaringen (en alemán, Karl Anton Friedrich Meinrad Fidelis von Hohenzollern-Sigmaringen; Sigmaringen, 20 de febrero de 1785-Bolonia, 11 de marzo de 1853) fue príncipe soberano de Hohenzollern-Sigmaringen desde 1831 hasta 1848.

Biografía 
En 1833, Carlos reunió una asamblea constitucional (en alemán: Landtag) y creó una carta constitucional que sería el orden legal en sus territorios. Fundó un hospital para sus súbditos, y construyó el Ständehaus ("Casa de los Estados") en la moderna Leopoldsplatz ("plaza de Leopoldo") en Sigmaringen (en la actualidad propiedad del Hohenzollerischen Landesbank). Carlos también eliminó las cargas de servidumbre y varias otras leyes medievales. Durante la Revolución de 1848 en Alemania, Carlos abdicó en favor de su hijo, Carlos Antonio, el 27 de agosto de 1848.

Tras la muerte de su primera esposa, la princesa María Antonieta Murat, el 19 de enero de 1847, el 14 de marzo de 1848 Carlos contrajo matrimonio con la princesa Catalina de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (1817-1893), hija del príncipe Carlos Alberto de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst y viuda del conde Francisco Erwin de Ingelheim.

Murió el 11 de marzo de 1853 en Bolonia, mientras viajaba a Roma.

Descendencia 
De su primer matrimonio tuvo los siguientes hijos:
 Carolina (1810-1885), desposó en primeras nupcias en 1839 al conde Federico Francisco Antonio de Hohenzollern-Hechingen (1790-1847); y en segundas nupcias en 1850 a Juan Stäger von Waldburg (1822-1882).
 Carlos Antonio (1811-1885), príncipe de Hohenzollern y ministro prusiano. Desposó en 1834 a la princesa Josefina de Baden (1813-1900).
 Amalia (1815-1841), desposó en 1835 al príncipe Eduardo de Sajonia-Altemburgo (1804-1852).
 Federica (1820-1906), desposó en 1844 al marqués Gioacchino Napoleone Pepoli (1825-1881).

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Hohenzollern-Sigmaringen
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nacidos en Baden-Wurtemberg
Fallecidos en Bolonia